De ligatuur (Engels: ligature) is in de numismatiek de samenloop van letters om de leesbaarheid te vergroten. Komt vooral bij Romeinse en middeleeuwse munten voor.  

Numismatiek